Віван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Віван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара